Niels Christian er en ofte forekommende kombination af fornavne:

 Niels Christian Andersen (født 1964) – dansk kørelærer og trafikekspert
 Niels Christian Bjerring (1773-1840) – dansk embedsmand
 Niels Christian Caspersen (1844-1929) – dansk dyrlæge og landstingsmand
 Niels Christian Christensen (Socialdemokratiet) (1860-1941) – dansk politiker og statsrevisor
 Niels Christian Christensen (arkitekt) (1867-1939) – dansk arkitekt
 Niels Christian Christensen (Venstre) (1896-1983) – dansk folketingsmand og chefredaktør
 Niels Christian Daugaard, kendt som Christian Daugaard (1901-1993) – dansk maler
 Niels Christian Eigtved (født 1936) – dansk officer og kammerherre
 Niels Christian Fausing (1806-1857) – dansk præst og silhouettør
 Niels Christian Fredborg, kendt som Niels Fredborg (født 1946) – dansk cykelrytter
 Niels Christian Frederiksen (1840-1905) – dansk økonom
 Niels Christian Frederiksen (officer) (født 1921) – dansk officer og kammerherre
 Niels Christian Ditleff (1881-1956) – norsk diplomat og forfatter
 Niels Christian Esmann (1832-1901) – dansk officer
 Niels Christian Hansen (1834-1922) – dansk maler og fotograf
 Niels-Christian Holmstrøm (født 1947) – dansk fodboldspiller
 Niels Christian Hüttel (født 1945) – dansk fodboldspiller
 Niels Christian Jensen-Flø (1861-1924) – dansk folketingsmand
 Niels Christian Kierkegaard (1806-1882) – dansk litograf og tegner
 Niels Christian Kjærgaard, kendt som Niels Kjærgaard (1905-1980) – dansk direktør i Landbrugsraadet
 Niels Christian Lergaard-Nielsen, kendt som Niels Lergaard (1893-1982) – dansk maler
 Niels Christian Lind, kendt som Niels Lind (1812-1891) – dansk farver og folketingsmand
 Niels Christian Lunding, kendt som Christian Lunding (1795-1871) – dansk officer
 Niels Christian Meyer, kendt som Bubber (født 1964) – dansk tv-vært
 Niels Christian Petersen (1833-1896) – dansk landskabsmaler
 Niels Christian Rasmussen, kendt som Niels Rasmussen (1916-1978) – dansk kreditforeningsdirektør
 Niels Christian Rom (1839-1919) – dansk skolemand
 Niels Christian Bay Schmith (1868-1927) – dansk søofficer
 Niels Christian Sidenius (født 1948) – dansk rektor
 Niels Christian Skjøth (1893-1972) – dansk arkitekt
 Niels Christian Strandgaard (1930-1974) – dansk vekselerer
 Niels Christian Zinck (1839-1919) – dansk fabrikant
 Niels Christian Øst (1779-1842) – dansk forfatter